Антонио Чезарини (30 сентября 1889 г. — 25 октября 1943 г.), более известный под именем Нино, был моделью для нескольких художников, таких как фотограф Вильгельм фон Плюшов, художники Пауль Хёккер и Умберто Брунеллески, а также скульптор Франческо Жераси в юности. В зрелом возрасте он моделировал для Винченцо Гемито, который представил его как прототип гомоэротической мужской красоты. Он также был известен своими романтическими отношениями с бароном Жаком д’Адельсвардом-Ферсеном. Его жизнь была романизирована французским писателем Роджером Пейрефиттом в его работе «Изгнаник на Капри» (L’exilé de Capri) в 1959 году.

Биография

Детство и подростковый возраст 
Нино Чезарини родился в рабочей семье в 1889 году. По словам Пейреффита, Жак д’Адельсвард-Ферсен, которого заставили покинуть Париж после гомосексуального скандала, встретил его в Риме 9 июля 1904 года, когда Нино был четырнадцатилетний строитель и продавец газет. Ферсен получил разрешение от семьи мальчика, чтобы взять Нино в качестве его секретаря с ним на Капри. Они жили вместе на вилле Лизис. Чтобы увековечить свою красоту, барон поручил нескольким художникам изобразить Нино. Одним из них был Умберто Брунеллески, итальянский художник; другим был немецкий художник Пол Хокер, также изгнанный в Италию по тем же (сексуальным) мотивам, что и Ферсен. Наконец, Ферсен поручил знаменитому скульптору Франческо Хераси отлить статую Нино из бронзы и поместил её в саду виллы к морю. Это было также неоднократно сфотографировано Вильгельмом фон Плюшоу, одетым как римский император и как христианский святой. Копии этих фотографий получили широкое распространение, и вполне возможно, что даже Адельсвард-Ферсен продавал их на коммерческой основе. Единственным изображением статуи Нино, созданной Джересом, является фотография фон Плюшоу.

В 1907 году Ферсен посвятил свою работу «Une Jeunesse / Les Baiser de Narcisse» Нино со следующей фразой: «Посвящается Н. С. Прекраснее, чем свет Рима».

Красота Нино сделала его привлекательным для других людей. Во время визита в Венецию он флиртовал с Александриной (Сашей) Рикой Антокольской, дочерью скульптора Марка Антокольского, которая даже отправилась обратно на Капри и наконец сумела соблазнить его. Ферсен яростно отреагировал сборником стихов, озаглавленных «So sang Marsyas» — возвышенная песня хвалы Нино, так как он был напуган мыслью, что Нино покинет его. Этот взрыв страсти можно понять только из идеи страха Жака потерять молодого человека и ревности, которая питала этот страх, чего-то, что никогда не случится.

Итальянский поэт и писатель Ада Негри, посетивший виллу, опубликовал статью в 1923 году в газете L’Ambrosiano вскоре после смерти барона, описав Нино следующими словами: "Вилла была местом, где всё было очень красивым, в том числе секретарь Нино, с пристальным взглядом глубоких чёрных глаз, увенчанных бровями правильной формы ". В то время Жак д’Адельсвард-Ферсен, защитник и любовник Нино, находился в фазе большой зависимости от опия, наркотика, от которого он курил более тридцати трубок в день. По словам Пейрефитте, он построил специальную курительную комнату на вилле Лизис, которая называется Китайская комната.

Фотомодели Италии